Scharpau ist der deutsche Name von:
 Scharpau, der deutsche Name von Szkarpawa (Stegna), ein Weiler der Gmina Stegna in der Woiwodschaft Pommern

Scharpau bezeichnete:
 Scharpau (Danzig), Danziger Gebiet auf dem Großen Marienburger Werder
 Obere Scharpau, preußischer Amtsbezirk im Kreis Marienburg (Westpreußen);  siehe Scharpau (Danzig)#Preußische Amtsbezirke
 Niedere Scharpau, preußischer Amtsbezirk im Kreis Marienburg (Westpreußen); wie oben